Во время Великой Отечественной войны принимали участие два гаубичных артиллерийских полка с номером 101.

 101-й гаубичный артиллерийский Краснознамённый полк - воевал с июня 1941 года на Карельском перешейке и под Ленинградом, в марте 1942 года преобразован в 12-й гвардейский артиллерийский полк.
 101-й гаубичный артиллерийский Кёнигсбергский полк - переформирован осенью 1943 года из 833-го артиллерийского полка 2-го формирования, вёл боевые действия до конца войны.